Favonio – vento greco di occidente, caldo, corrispondente più o meno allo zefiro
Favonio – altro nome dell'argento vivo
Favonio – nome italiano del Föhn
Favonio – vento locale del Salento e della Basilicata